Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1969 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten John Newcombe und Tony Roche gegen Tom Okker und Marty Riessen, welches Newcombe und Roche in drei Sätzen gewannen.

Für Newcombe und Roche war es jeweils der vierte Titelgewinn bei der Doppelkonkurrenz von Wimbledon.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1969